chruścik – owad wodny
 chruścik – faworki, rodzaj wyrobu cukierniczego